Аспидистра () — род многолетних бесстебельных травянистых растений семейства .

Ботаническое описание 
У аспидистры подземное ползучее корневище, глянцевидные тёмно-зелёные листья на длинных черешках широкоовальной или ланцетной формы, около 50—60 см длиной и 15 см шириной. Обычно зимой на этом растении появляются невзрачные сидячие цветки с буро-фиолетовым околоцветником. Опыляются в основном двукрылыми, такими как грибные комарики. При искусственном опылении образуются крупные ягоды грушевидной формы.

Распространение 
Родина этого цветка — горные субтропические леса Южного Китая и Японии.

Хозяйственное значение и применение 
В культуре обычно выращивают Аспидистру высокую. Это неприхотливое домашнее растение даже без хорошего ухода может дожить до 100 лет. Аспидистра хорошо переносит затенение, лучше растёт в хорошо освещённом месте, но не под прямыми солнечными лучами, при температуре 13—15 °С.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 98 видов:

Примечания

Литература 
 

Нолиновые
Флора Азии
Многолетние травы
Комнатные растения